Я́лтинская евре́йская общи́на (Ялтинская иудейская религиозная община) — религиозное объединение евреев города Ялты.

Иудейская община насчитывает около 3 000 человек. Синагога расположена на улице Блюхера, дом № 4.

История 
Ялтинская иудейская религиозная община (Ялтинская еврейская община) — воссоздана в 1996 году как правопреемница существовавшей в 1861—1940 годы еврейской Общины Ялты.

Организационная структура 
Председатель общины Люстин Владлен Нафтульевич

Члены президиума общины:
 Александр Глузман — ректор КГУ.
 Михаил Эйдельберг — директор института землеустройства

Председатель попечительского Совета и руководитель групп участников и инвалидов Великой Отечественной войны — Горенштейн Анатолий Исаакович.

Руководитель общинных программ Калинина Евгения Михайловна

Руководитель молодёжного клуба Мантель Станислав

Деятельность 
Община сотрудничает с израильским культурным центром, различными еврейскими организациями на Украине, в России, Израиле, Германии, США

В 1998 году на средства Общины изготовлен и установлен Памятник на месте расстрела 4500 евреев Ялты.
На средства общины издаются книги о Холокосте и ялтинском гетто, евреях-героях Ялты, знаменитых евреях ялтинцах прошлого и настоящего.

Общиной содержится музей, одним из экспонатов которого является оригинальное табло южного берега Крыма с указанием еврейских мест.

Общиной начато строительство синагоги по договору с муниципальными органами и инвестором. Отдельно стоящее здание синагоги будет занимать около 400 м². Сроки завершения строительства зависят от финансирования проекта.

Община участвует в проведение различных общественных мероприятий в городе Ялта:
 1998 год семинар «Хаверим» для руководителей и лидеров еврейский общин СНГ с участием Рава Адина Штейнзальца и детских лагерей международной религиозной организации «ЭЗРА»;
 участие в съёмках фильма о Чуфут-Кале.
 проведение в Ялте мероприятий, организованных Сохнут, Джойнт, Натив.
 фестиваль «Лимуд» 2008 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ялтинской еврейской общины 

Ялта
Еврейские общины России
Еврейские общины Украины
Еврейские общины по городам